71P kan syfta på:

 71P/Clark - en periodiskt återkommande komet.
 71P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-10